Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2017 fanden vom 22. bis 27. August 2017 im Kuala Lumpur Convention Centre in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur statt. In den Billarddisziplinen English Billiards, 9-Ball-Poolbillard und Snooker wurden insgesamt sieben Wettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe

English-Billiards-Einzel

English-Billiards-Doppel

9-Ball-Einzel

9-Ball-Doppel

Snooker-Einzel

Snooker-Doppel

9-Ball-Einzel (Damen)

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Billard auf der Website der Südostasienspiele 2017

Billard
2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Kuala Lumpur